Шустов (Шустова) — русская фамилия, также топоним.

Известные носители

А 
 Шустов, Александр Андреевич (род. 1984) — российский прыгун в высоту.
 Шустов, Анатолий Николаевич — хоккейный тренер.
 Шустов, Антон Игоревич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Шустов, Анфиноген Логинович (1787—1813) — художник исторической живописи.

Б 
 Шустов, Борис Михайлович (род. 1947) — советский и российский астроном.

В 
 Шустов, Владимир Викторович (род. 1930) — Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Шустов, Владислав Александрович (род. 1995) — российский футболист.

Л 
 Шустов, Логин Семёнович (ум. 1803) — синодский живописец.

М 
 Шустов, Максим Валерьевич (род. 1986) — белорусский баскетболист.  
 Шустов, Михаил Павлович (1915—1985) — Герой Советского Союза.

Н 
 
 Шустов, Николай Николаевич (1856 — 1917) - российский предприниматель, сын Николая Леонтьевича Шустова.

О 
 Шустов, Олег Васильевич (род. 1937) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.

С 
 Шустов, Сергей — российский конькобежец рубежа XIX—XX веков.
 Шустов, Сергей Борисович (род. 1958) — писатель.
 Шустов, Смарагд Логинович (1789—1870) — российский архитектор.
 Шустов, Станислав Павлович (род. 1946) — народный депутат РФ.

Э 
 Шустов, Эфир Иванович — разработчик ракетной техники.

Топоним 
 Шустов — река в Приморском крае России.

Другое 
 (9145) Шустов — астероид главного пояса, названный в честь Бориса Михайловича Шустова. 
 Шустов — футбольный клуб из села Великодолинское, Одесская область Украины.

См. также 
 
 
 Шустовы (значения)